Baohe bezeichnet:

 Baohe (包河区), Stadtbezirk der Stadt Hefei in der chinesischen Provinz Anhui
 Baohe (Weixi) (保和镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weixi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baohe (Yanjiang) (保和镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baohe (Beihu) (保和乡), Gemeinde im Stadtbezirk Beihu in der chinesischen Provinz Hunan
 Baohe (Gejiu) (保和乡), Gemeinde der Stadt Gejiu in der chinesischen Provinz Yunnan
 Baohe (Wuyang) (保和乡), Gemeinde im Kreis Wuyang in der chinesischen Provinz Henan
 Baohe (Chenghua) (保和街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chenghua in der chinesischen Provinz Sichuan